Jens Petersen er navn på flere personer:
 Jens Pedersen (politiker, 1806-1861) – dansk gårdmand og folketingsmand, også skrevet Petersen
 Jens Pedersen (politiker, 1816-1895) – dansk gårdfæster og folketingsmand, også skrevet Petersen
 Jens Pedersen (politiker, 1818-1892) – dansk skolelærer og medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling, også skrevet Petersen
 Jens Petersen (landstingsmand) – dansk politiker (1790-1863)
 Jens Louis Petersen – dansk forfatter (1922-1992)
 Jens Petersen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller (1942- 2012)
 Jens Petersen (fotograf) – dansk fotograf (1829-1905)
 Jens Petersen Bruun de Neergaard – dansk jurist og godsejer (1742-1806)
 Jens Petersen Lund – dansk maler (ca. 1731-1794)
 Jens Vilhelm Petersen – dansk arkitekt (1851-1931)

Se også 
 Jens Pedersen